Платформа 15 км — закрытый остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке Сокол — Быков.

Описание 
Платформа представляет собой обычный остановочный пункт с короткой низкой посадочной платформой. Билетные кассы отсутствуют.

Деятельность 
До 31 мая 2019 года на платформе останавливались только пригородные дизельные поезда сообщением Южно-Сахалинск — Быков (1 поезд на Быков, 2 до Южно-Сахалинска).

Изображения

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание в базе ОАО «РЖД»

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области